Плант — многозначный термин.

Фамилии 
Английская фамилия (:
 Плант, Роберт (род. 1948) — британский рок-вокалист, известный прежде всего участием в музыкальной группе Led Zeppelin.
 Плант, Сэди (род. 1964) — британский философ, теоретик культуры.

Французская фамилия ():
 Плант, Валери (род. 1974) — канадский политик, мэр Монреаля (с 2017).
 Плант, Жак (1929—1986) — канадский хоккеист.

Другое 
 Плант () — термин в снукере (см. Словарь бильярдных терминов)